Nowe Słowo (dziennik)
 Nowe Słowo (dwutygodnik)